Pleșu se poate referi la:

 Andrei Pleșu, (n. 1948), scriitor român
 unul dintre râurile numite Pleșu
 Vârful Pleșu, (1112 m) situat în Munții Codru-Moma

Vezi și 
 Pleșa (dezambiguizare)